Карташов Анатолій Якович — радянський льотчик-винищувач.
 Карташов Герольд Пилипович — Герой Радянського Союзу.
 Карташов Євген Григорович — міський голова міста Запоріжжя.
 Карташов Микола Валентинович (1952—2018) — український вчений-математик.
 Карташов Петро Сергійович (1978—2016) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Російські прізвища